В общий зачёт Кубка мира идут очки, набранные спортсменом в личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования).

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

При окончательном подсчёте не берутся в расчёт две гонки, принесшие наименьшее число очков.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Примечание 
Инд − индивидуальная гонка
Спр − спринт
Прс − гонка преследования
МС − масс-старт
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Спустя почти 8 лет исполнительный комитет IBU признал финку Кайсу Мякяряйнен и норвежку Туру Бергер победительницами Кубка мира в сезоне-2013/14.
Это случилось после аннулирования результатов российской спортсменки Ольги Зайцевой.

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Общий зачёт Кубка мира (мужчины) на сайте IBU
 Общий зачёт Кубка мира (женщины) на сайте IBU

Общий зачёт
2013 год в биатлоне
2014 год в биатлоне